Aldietse Beweging - staatkundig streven.
Diets - Middelnederlandse talen
Grootneerlandisme -  staatkundig streven.